El Torneig d'Estoril 2011, oficialment conegut com a Estoril Open 2011, és una competició tennística disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 22a edició d'aquest torneig es va celebrar entre el 23 d'abril i l'1 de maig de 2011 al Estádio Nacional d'Oeiras, prop d'Estoril, Portugal.

L'argentí Juan Martín del Potro va guanyar el segon títol de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011